Idutywa är ett släkte av skalbaggar. Idutywa ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar